Kirchdorf steht für:

 Kirchdorf (Siedlungstyp), ein Siedlungstyp

Kirchdorf heißen folgende geographische Objekte:

 Bezirk Kirchdorf, Verwaltungseinheit in Oberösterreich

Gemeinden
 Kirchdorf an der Iller, Gemeinde im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Kirchdorf (bei Haag in Oberbayern), Gemeinde im Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Kirchdorf (Hallertau), Gemeinde im Landkreis Kelheim, Bayern
 Kirchdorf am Inn (Landkreis Rottal-Inn), Gemeinde im Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kirchdorf an der Amper, Gemeinde im Landkreis Freising, Bayern
 Kirchdorf im Wald, Gemeinde im Landkreis Regen, Bayern

 Samtgemeinde Kirchdorf im Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Kirchdorf (bei Sulingen), Gemeinde im Landkreis Diepholz, Niedersachsen

 Kirchdorf am Inn (Oberösterreich), Gemeinde im Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Kirchdorf an der Krems, Bezirkshauptstadt in Oberösterreich

 Kirchdorf in Tirol, Gemeinde im Bezirk Kitzbühel, Tirol

 Kirchdorf BE, Gemeinde im Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kanton Bern

Gemeindeteile, weitere Orte:
 Kirchdorf (Brigachtal), Ortsteil der Gemeinde Brigachtal, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

 Kirchdorf (Bad Wörishofen), Ortsteil der Stadt Bad Wörishofen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Kirchdorf (Oberstaufen), Ortsteil des Marktes Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Kirchdorf (Rudelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Rudelzhausen, Landkreis Freising, Bayern
 Kirchdorf am Haunpold, Ortsteil des Marktes Bruckmühl, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kirchdorf am Inn (Raubling), Ortsteil der Gemeinde Raubling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kirchdorf bei Osterhofen, Ortsteil der Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern

 Kirchdorf-Süd, Hochhaussiedlung in Hamburg-Wilhelmsburg

 Kirchdorf (Poel), Ortsteil der Gemeinde Insel Poel im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Kirchdorf (Sundhagen), Ortsteil der Gemeinde Sundhagen im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern

 Kirchdorf (Aurich), Ortsteil der Stadt Aurich im Landkreis Aurich, Niedersachsen
 Kirchdorf (Barsinghausen), Ortsteil der Stadt Barsinghausen in der Region Hannover, Niedersachsen
 Kirchdorf (Ovelgönne), Ortsteil der Gemeinde Ovelgönne im Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen

 Kirchdorf (Bad Dürrenberg), Ortsteil der Stadt Bad Dürrenberg, Sachsen-Anhalt (nach der Zusammenlegung mit Fährendorf Kirchfährendorf)

 Kirchdorf (Gemeinde St. Valentin), Katastralgemeinde von St. Valentin, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Kirchdorf (Gemeinde Gaspoltshofen), Ortsteil von Gaspoltshofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Kirchdorf (Gemeinde Rutzenham), Ortschaft von Vöcklabruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Kirchdorf (Gemeinde Pernegg an der Mur), Katastralgemeinde von Pernegg an der Mur, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Kirchdorf (Gemeinde Göfis), Dorf bei Göfis, Bezirk Feldkirch, Vorarlberg
 Kirchdorf (Gemeinde Lustenau), Ortsteil von Lustenau, Bezirk Dornbirn, Vorarlberg

 Kirchdorf (Obersiggenthal), Ortsteil der Gemeinde Obersiggenthal, Kanton Aargau

historisch:
 Siedlec (Großpolen), Gemeinde in der Woiwodschaft Großpolen, Polen (Name 1939–1943)
 Kościelec (Powiat Kolski), Gemeinde in der Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Cerkovska vas, Ort bei Logatec in Slowenien

Kirchdorf, Weiteres:
 ein Fährschiff im Hamburger Hafen, siehe Typschiffe der HADAG Seetouristik und Fährdienst AG

Siehe auch:
 Kirchendorf